La DFB-Pokal 2000-2001 è stata la 58ª edizione del torneo. 64 squadre hanno ambito al trofeo tra il 25 agosto 2000 e il 26 maggio 2001. In finale lo  ha sconfitto l' per 2-0, aggiudicandosi il trofeo per la terza volta.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.08.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.08.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.2000

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.10.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.2000

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.11.2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.2000

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.12.2000

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.02.2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.02.2001

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.05.2001

(3º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 2000-2001

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Edizioni della Coppa di Germania